Schirmbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schirmbeck (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Schirmbeck (1915–2005), deutscher Schriftsteller
 Peter Schirmbeck (* 1943), deutscher Museumsleiter
 Samuel Schirmbeck (* 1941), deutscher Rundfunk- und Fernsehjournalist